Toptani ist der Familienname folgender Personen:

 Abdi Toptani (1864–1942), albanischer Politiker
 Essad Pascha Toptani (1863–1920), osmanischer Militärkommandant und albanischer Politiker
 Kapllan Pascha Toptani (?–1819), lokaler Herrscher in Tirana, siehe auch Kapllan-Pascha-Türbe
 Robert Osler-Toptani (1878–1953), österreichischer Offizier und Politiker (CSP)
 Sadije Toptani (1876–1934), Tochter von Salah Bey Toptani und Königinmutter